Ireneusz Pękalski – polski biskup rzymskokatolicki;
 Ivo Pękalski – szwedzki piłkarz;
 Leonard Pękalski – polski malarz;
 Leszek Pękalski – polski zabójca i przestępca seksualny, znany jako „Wampir z Bytowa";
 Leszek Jerzy Pękalski – polski fotografik;
 Marcin Pękalski – polski raper;
 Roman Pękalski – polski architekt i urbanista;
 Stanisław Pękalski – polski malarz, witrażysta, profesor;